Saint-Lumine, toponyme inspiré de Saint Lubin, peut désigner :

 Saint-Lumine-de-Clisson, commune française du département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire  ;
 Saint-Lumine-de-Coutais, commune française du département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire .